

Ґоворово — гміна в Остроленцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґоворово — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґоворово — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства